LAMA3 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 18-ї хромосоми. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 3 333 амінокислот, а молекулярна маса — 366 649.

Задіяний у таких біологічних процесах, як клітинна адгезія, альтернативний сплайсинг. 
Локалізований у позаклітинному матриксі, базальній мембрані.
Також секретований назовні.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 18

Некатегоризовані білки